Das Finale der German Tour 2015 war ein Poolbillardturnier, das vom 6. bis 10. Januar 2016 in Darmstadt, Mörfelden und Dieburg stattfand. Es bildete den Abschluss der zweiten Spielzeit der vom Billardmagazin touch in Zusammenarbeit mit der Deutschen Billard-Union veranstalteten Turnierserie German Tour.

Der Tscheche Roman Hybler gewann das Turnier durch einen 7:4-Sieg im Finale gegen den Niederländer Nick van den Berg. Der dreifache amtierende deutsche Meister Joshua Filler, der die German Tour 2015 als Ranglistenerster beendet hatte, schied im Achtelfinale gegen Sebastian Staab aus. Raphael Wahl, der amtierende deutsche Meister im 9-Ball, verlor in der Runde der letzten 64 gegen Jan-Henrik Wolf. Das Damenturnier gewann Ina Kaplan durch einen 5:0-Sieg im Finale gegen Jennifer Vietz.

German Tour 2015 
Der German Tour 2015 gehörten etwa 800 Turniere in Deutschland an, die zwischen Dezember 2014 und November 2015 stattgefunden haben. Entsprechend der Anzahl der Teilnehmer und der Höhe des ausgespielten Preisgeldes wurden bei den Turnieren Punkte für die German-Tour-Rangliste vergeben. Die 315 bestplatzierten Spieler qualifizierten sich für das Finalturnier. Neben dem Hauptturnier, an dem auch Frauen teilnahmeberechtigt waren, gab es ein Damenturnier, für das die 60 Bestplatzierten der Frauen-Rangliste qualifiziert waren.

German-Tour-Rangliste

Modus 
Die 315 bestplatzierten Spieler der German-Tour-Rangliste waren für das Finalturnier qualifiziert. In der vom 6. bis 8. Januar 2016 stattfindenden Vorrunde wurden die Spieler der Ranglisten-Plätze 6 bis 315 in 39 Gruppen à acht Spieler eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus in der Disziplin 9-Ball gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe sowie die Top fünf der German-Tour-Rangliste, Christian Reimering als Sieger der German Tour 2014 und ein Wildcardspieler qualifizierten sich für die Zwischenrunde, die am 9. Januar stattfand und in der Disziplin 10-Ball ausgespielt wurde. In der Zwischenrunde wurden die Spieler in 31 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe sowie ein, in einem Play-off ermittelter Gruppendritter und Joshua Filler, als Sieger der German-Tour-Rangliste 2015, qualifizierten sich für die Finalrunde, die am 10. Januar im K.-o.-System in der Disziplin 8-Ball ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Frauen-Turnier 
Das Turnier der Frauen fand vom 9. bis 10. Januar 2016 statt.

Modus 
Für das Turnier qualifiziert waren die 60 bestplatzierten Spielerinnen der German-Tour-Rangliste der Frauen. In der Vorrunde wurden sie in 10 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus in der Disziplin 10-Ball gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe sowie die Erstplatzierte der German-Tour-Rangliste Kristina Grim und eine vom Billardmagazin touch ausgewählte Wildcardspielerin qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System in der Disziplin 8-Ball ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website der German Tour

Einzelnachweise 

Poolbillardturnier
Poolbillardveranstaltung 2016
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung in Darmstadt
Sport (Mörfelden-Walldorf)
Dieburg
Sportveranstaltung im Landkreis Groß-Gerau